Olba – starożytne miasto greckie położone w Cylicji
 Olba – gmina w Hiszpanii
 OLBA – kod lotniska ICAO dla portu lotniczego w Bejrucie